Мера () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Мера () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Мера.
 Мера () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бачу.